La première édition de la course cycliste Paris-Tours, disputée le , est remportée par Eugène Prevost au terme d'une échappée. Il signe ainsi la première victoire dans cette classique. La course est créée la même année que Paris-Roubaix.

Classement final

Lien externe 
 Classement complet

1896
Sport en France en 1896
Cyclisme sur route en 1896
Mai 1896